Grimberg är ett svenskt efternamn.

Personer med efternamnet Grimberg
 Anders Grimberg (född 1960), fotbollstränare
 Carl Grimberg (1875–1941), historiker, lärare och förlagsman
 Margareta Grimberg (född 1923), skådespelare

Se även 
 Villa Grimberg, Djursholm, uppförd 1925–1927 för Carl Grimberg.

Svenska efternamn